Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Predazzo – zawody rozgrywane w latach 1994, 1996–1998, 2003–2006 na kompleksie skoczni Trampolino Dal Ben. W Predazzo odbył się również jeden z czterech konkursów Turnieju Czterech Narodów w 2006 roku.

Podium poszczególnych konkursów LGP w Predazzo

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych

Bibliografia 
 

Predazzo